

Patronyme
 François Robert Ingouf (Ingouf le Jeune) (1747-1812), graveur d'interprétation buriniste et aquafortiste français ;
 Jules Alexandre Ingouf (1846-1901), contre-amiral français ;
 Pierre Louis Jean Ingouf (1931-2017), général de brigade (2S) français ;
 Pierre Charles Ingouf (Ingouf le Vieux) (1746-1800), dessinateur et graveur français.

Patronyme normand